Maximón puede referirse a:

 Maximón, un santo venerado popularmente por los mayas en Guatemala.
 Maximón, una partícula elemental hipotética de masa máxima en el espectro de masas de las partículas elementales.